Puyallup puede referirse a:
 Puyallup (tribu), tribu amerindia del oeste del estado de Washington, Estados Unidos.
 Puyallup (Washington), ciudad ubicada en el condado de Pierce en el estado estadounidense de Washington.